Solihull Moors FC (celým názvem: Solihull Moors Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Solihull v metropolitním hrabství West Midlands. Založen byl v roce 2007 po fúzi klubů Moor Green a Solihull Borough. Od sezóny 2016/17 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Damson Park s kapacitou 3 050 diváků.

Získané trofeje 
 Birmingham Senior Cup ( 1× )
 2015/16

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 2016/17
 FA Trophy
 2. kolo: 2012/13, 2017/18

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2007–2015: Conference North
 2015–2016: National League North
 2016– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2007